bł. Agata Yun Jeom-hye (ok. 1778–1801) – koreańska męczennica
 bł. Agata Han Sin-ae (zm. 1801) – koreańska męczennica
 bł. Agata Phutta (1881–1940) – tajlandzka męczennica
 bł. Agata od Najśw. Marii Panny Patronki Cnót Hernández Amorós (1893–1936) – hiszpańska karmelitanka miłosierdzia, męczennica

Zobacz też: Święta Agata